Anthony Chivers ist der Name folgender Personen:

* Anthony Chivers (Leichtathlet) (1920–2015), britischer Langstreckenläufer
 Anthony Chivers (Sportschütze) (* 1936), britischer Sportschütze